

Geografie
Verenigde Staten
 Boston - hoofdstad van Massachusetts
 Boston (Georgia) - plaats in Georgia
 Boston (Indiana) - plaats in Indiana
 Boston (New York) - plaats in New York
 Boston Township - plaats in Michigan
 North Boston - plaats in New York
 Boston Heights - plaats in Ohio
 South Boston - plaats in Virginia
 Boston Mountains

Engeland
 Boston (district) - district in Lincolnshire
 Boston (Lincolnshire) - plaats in Lincolnshire en naamgever van de bovenstaande Bostons
 Boston Spa - plaats in West Yorkshire

 Overige
 Boston (County Clare) - plaats in County Clare, Ierland
 Boston (Davao Oriental) - gemeente in de provincie Davao Oriental, Filipijnen
 Boston (Suriname) - plaats en voormalige houtplantage in Saramacca, Suriname
 Böston - plaats in de provincie Soeghd, Tadzjikistan

Andere verwijzingen
 Boston (band) - Amerikaanse rockband
 Boston (album) - album van bovenstaande band 
 Boston (boek) - boek geschreven door Upton Sinclair
 Boston bomaanslagen - tijdens de marathon op 15 april 2013.
 Boston (dans) - type wals
 Bostonterriër - hondenras
 Boston Brand - naam van het karakter "Deadman" uit D.C. Comics
 Boston brownie - soort koekje
 Boston Market - keten van Amerikaanse fast-food restaurants
 Boston Tea Party - gebeurtenis in Boston in 1773
 Boston United FC - Engelse voetbalclub
 Boston whist - populair spel in 19e-eeuws Europa
 A-20 Boston - jager gebruikt in de Tweede Wereldoorlog door de geallieerden

Personen
 David Boston - American footballspeler
 Marjorie Boston - Nederlandse actrice
 Ralph Boston - Amerikaans atleet
 Thomas Boston - Schots predikant en theoloog

Zie ook
New Boston (doorverwijspagina)
USS Boston (doorverwijspagina)